Меморијал Ван Даме 2018. одржан је 30. и 31. августа 2018. на Стадиону краља Бодуена у Бриселу (Белгија). Ово је последњи од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018.

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 20:54.

Ветар: -0,3 м/с

800 м 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 21:02.

5.000 м 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 21:22.

110 м препоне 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 20:53.

Ветар -0,1 м/с

Скок увис 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 19:45.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 19:28.

п1 Повукао се са такмичења

Троскок 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 20:47.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 19:40.

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 21:53.

Ветар +0,1 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 20:03.

1.500 м 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 20:41.

100 м препоне 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 21:15.

Ветар: +0,1 м/с

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 20:11.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 19:08.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 17:10.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 18:05.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 

 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења − сајт ИААФ
 Комплетни резултати такмичења у ДЛ у Бриселу

Меморијал Ван Дам
ИААФ Дијамантска лига 2018.